Urbano Barberini ist der Name folgender Personen:

* Urbano Barberini (Adliger) (1664–1722), italienischer Prinz von Palestrina 
 Urbano Barberini (Schauspieler) (* 1961), italienischer Schauspieler